El término asesor (sinónimo de consultor o consejero) puede referirse:
 asesor, especialista que presta consejo sobre algún tema.
 Asesor político
 Asesor fiscal
 Asesor jurídico o legal 
 Asesor laboral o laboralista.
en educación
 al asesor de tesis o director de tesis, el especialista/profesor que aconseja al estudiante en lo relativo a la elaboración de su tesis y la obtención del grado académico.
 
en finanzas
 al asesor financiero, el profesional que ayuda a descubrir las necesidades financieras de su cliente.

en comercio
 al asesor mercantil, el profesional que regula las relaciones entre las personas, los contratos y las acciones de comercio.